Skansen kan være flere ting:

 Skansen (Stockholm) - et frilandsmuseum og zoologisk have på Djurgården i Stockholm, Sverige
 Skansen (Aarhus) - en bygning i Aarhus
 Skansen (Tromsø) - middelalderligt voldanlæg i Tromsø
 Skansin (Tórshavn) - en historisk fæstning i Thorshavn
 Broager Sparekasse Skansen - en idrætshal i Sønderborg
 Skansen er det nye navn for Nørresundby Idrætscenter

Se også 
 Skanse (forsvarsanlæg): et til forsvarsanlæg
 Skanse (skibsdæk): agterste del af skibets øverste dæk